David Jacob van Lennep kan syfta på:

* David Jacob van Lennep (1774–1853), nederländsk filolog
 David Jacob van Lennep (1896–1982), nederländsk psykolog

Se även 

 Jacob van Lennep